Port lotniczy As-Sallum lub port lotniczy Alam Bargut – lotnisko w As-Sallum w północno-zachodnim Egipcie.

Linki zewnętrzne 
 Opis lotniska 

As-Sallum